S100, S-100 ou S.100 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 Camcopter S-100, un drone hélicoptère de reconnaissance tactique autrichien.

Informatique 
 , un des premiers bus informatiques.

Musique 
 Mazeppa (S.100), un poème symphonique de Franz Liszt.

Photographie 
 Canon PowerShot S100, un appareil photo numérique fabriqué par Canon ;
 Casio Exilim EX-S100, un appareil photo numérique fabriqué par Casio.

Transports 
 USATC S100, des locomotives à vapeur de United States Army Transportation Corps.